O União Sport Club é um clube de futebol português, localizado na cidade de Santiago do Cacém, distrito de Setúbal. É um clube de longa data e com uma história rica em conquistas. É de relembrar que na época de 2012/2013 foi dos poucos clubes portugueses a conseguir ter 3 escalões campeões.

História 

O clube foi fundado em 1938 e o seu presidente atual chama-se Luís Raposo.

Classificações 

 Dados da época 2011 - 2012 relativos à Fase Final.
 Época 2012 - 2013 a decorrer.

Estádio 

Estádio Municipal Miróbriga (lotação: 3500 espectadores)

Marca do equipamento: Nike

Patrocínio: Botelhos

Referências 

http://www.zerozero.pt

http://uniaoscsantiago.blogspot.com

Clubes de futebol de Santiago do Cacém
Clubes de futebol fundados em 1938
Fundações em Portugal em 1938